Рефле́кс ( — прикм. «повернутий назад, відбитий»; ім. «відбиття») — багатозначний термін, може означати:
 Рефлекс у біології — найпростіша несвідома реакція живого організму на подразнення рецепторів, яка відбувається за участю центральної нервової системи.
 Рефлекс в оптиці і образотворчому мистецтві — зміна забарвлення предмета, яка виникає, коли світло, відбившись від навколишніх об'єктів, падає на цей предмет чи його частину.
 Рефлекс звука у лінгвістиці — відображення певного звука мови-предка у мові-нащадку; до прикладу, рефлексом праслов'янського *ę в сучасній українській мові є «я» [ja/'a].
 Рефлекс у рентгеноструктурному аналізі — пік на рентгенограмі, що відповідає бреґґівському відсвіту від однієї із кристалографічних площин; характеризується індексами Міллера.
 Рефлекс (у широкому сенсі) — наслідок, результат чого-небудь; вторинне явище, викликане іншим явищем; вплив чого-небудь на щось.
 «Рефлекс» — російський протитанковий ракетний комплекс.
 «Reflex» — російський поп-гурт.
 «Reflex» — чеський суспільно-політичний тижневик.